L'expression Oscars du cinéma 1942 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1942 et honorait des films sortis en 1941.

Pour les films sortis en 1942 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1943.